Rindjani (schip, 1906) - Nederlands passagiersschip
 Hr.Ms. Rindjani (1941) - Nederlands hulppolitiekruiser

Zie ook
 Rinjani - vulkaan in Indonesië